Dante Fabbro (né le  à Coquitlam dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Fabbro est sélectionné au  du repêchage de la Ligue de hockey de l'Ouest en 2013 par les Thunderbirds de Seattle, mais a décidé de se joindre aux Vees de Penticton dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique . En 2016, il est choisi au  rang au total par les Predators de Nashville du repêchage d'entrée puis il commence sa carrière universitaire avec les Terriers de Boston.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Rivermen de Langley || BCHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Vees de Penticton || BCHL ||44 ||4 ||29 ||33 ||16 ||21 ||4 ||11 ||15 ||10
|-
| 2015-2016 || Vees de Penticton || BCHL ||45 ||14 ||53 ||67 ||30 ||11 ||0 ||8 ||8 ||2
|-
| 2016-2017 || Université de Boston || H-East ||36 ||6 ||12 ||18 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Université de Boston || H-East || 38||9||20||29||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Université de Boston || H-East || 38|| 7 || 26 || 33 || 39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH || 64 || 5 || 6 || 11 || 38|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 40 || 2 || 10 || 12 || 23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH ||66 ||3 ||21 ||24 ||24 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4

|174 || 11 || 37 || 48 || 85 || 8|| 0|| 0|| 0|| 6

Au niveau international 

| 2014 || align=left|Défi mondial -17 ans || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 || align=left| place
|-
| 2015 || align=left|Ivan Hlinka -18 ans || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 0 || 8 || 8 || 16 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2018 || align=left| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 9 || 1 || 2 || 3 || 0 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en juin 1998
Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston